

Miejscowości na Ukrainie 
 Ołeniwka (obwód chmielnicki) – wieś na Ukrainie w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego
 Ołeniwka (obwód tarnopolski) – wieś na Ukrainie w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
  Ołeniwka (pl. Helenówka (rejon mohylowski)) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim
 Ołeniwka (obwód wołyński) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim